Rochebrune (Drôme)
 Rochebrune (Altos-Alpes)